-{Disney Channel}- () је српски претплатнички телевизијски канал. Програм се емитује титлован на српски језик, који радио студио -{SDI Media}-. Канал се емитује 24 сата дневно у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Северној Македонији. 

Српска верзија је део -{Disney Channel}- (Европа, Средњи исток и Африка). Дистрибутер за српску верзију Дизни канала је Агенција Маркон.

Анимиране и игране серије

Референце 

Телевизијске станице у Србији
Дизни